Ива́н Ива́нович Ренгартен:
 Ренгартен, Иван Иванович (1819—1882) — российский генерал-майор, участник Севастопольской обороны в 1854—1855 годов.
 Ренгартен, Иван Иванович (1883—1920) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, изобретатель радиопеленгатора и основатель службы радиоразведки Балтийского флота.